Pfarrkirche St. Christina steht für:
 allgemein eine Kirche zu Ehren der Hl. Christina mit Pfarrsitz, siehe Christinakirche

 Pfarrkirche St. Christina in Gröden, Südtirol (hl. Antonius Abt und hl. Christina)